Virginia Slims of New England — профессиональный женский теннисный турнир, проводившийся под эгидой WTA и USTA в период с 1971 по 1998 годы.

Общая информация 
Элитный женский профессиональный тур пришёл в Новую Англию в 1971 году, когда в городе Уинчестер, штат Массачусетс, было организовано соревнование тура Virginia Slims. Турнир прошёл успешно и без особых накладок, благодаря чему через год он был переведён в Бостон, где приз содержался на следующие двенадцать лет (первые два из которых он были совмещены с зальным чемпионатам США). В конце 1984 года, по финансовым соображениям, бостонский турнир был прекращён.

Пауза, впрочем, длилась недолго: уже в 1986 году соревнование было возобновлено в ещё одном городе штата Массачусетс: в Вустере. Местные организаторы смогли не просто выкупить лицензию WTA, но и обеспечить достаточный призовой фонд для проведения турнира 2-й категории. Спонсоры помогли провести в этом году сразу два турнира: в январе и в ноябре. Здесь турнир продержался до 1991 года, когда по финансовым соображениям вновь был закрыт. Лицензию турнира подобного статуса выкупили организаторы турнира в Филадельфии.

Следующее возвращение женского тура состоялось в регион в 1998 году: USTA задействовало теннисный центр в Бостоне, как часть разминочной серии соревнований перед US Open. Найти спонсоров на длительное существование турнира не удалось и история приза вновь прервалась.

Нового приезда профессионального женского тура в Бостон пришлось ждать ещё девять лет: в 2007 году в рамках сотрудничества с ITF здесь было организовано соревнование местного тура с призовым фондом в 50 тысяч долларов. Турнир проводился в июне-июле в течение пяти лет, пока вновь не был закрыт.

Победители и финалисты 
Лучшей теннисисткой в истории соревнования является Мартина Навратилова, десять раз выигрывавшая местный главный приз (по пять раз в рамках одиночного и парного соревнований). Кроме неё одиночный турнир более одного раза выигрывала лишь Ивонн Гулагонг (два титула); в парном соревновании список многократных чемпионок более широк: сразу семерым спортсменкам удавалось более одного раза праздновать здесь успех.

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA 
 Архив результатов турниров в Бостоне на сайте ITF

См. также 
 U.S. Pro Indoor
 US National Indoor
 US Indoors